Stadener ist der Familienname folgender Personen:

 Ingegerd Stadener (1903–1968), schwedische Schriftstellerin 
 Nils Samuel („Sam.“ oder „Sam“) Stadener (1872–1937), schwedischer lutherischer Theologe und Politiker
 Sam Stadener (* 1938), schwedischer Kinderdarsteller